Northeast Division je lahko:

Severovzhodna divizija, v NBA in NHL
Northeast Division Board, bostonska organizacija za hurling, camogie in gelski nogomet